Littersbach ist ein Gewässername:

 Littersbach (Felsalb) –  zwei Zuflüsse der Felsalb oder Felsalbe bei der Littersbacher Mühle, kreisfreie Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Großer Littersbach, rechter Zufluss
 Kleiner Littersbach, rechter Zufluss
 Littersbach (Grobbach), rechter Zufluss des Grobbachs (zur Oos) vor Geroldsau, Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Litterbach